Мастерова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мастеровая улица — улица в Москве.
 Мастеровая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Мастеровая улица — улица в Луганске.

См. также 
 Мастерская улица